

Patronyme 

 Franz-Anton Mesmer (1734-1815), magnétiseur allemand ;
 Léon Messmer (1900-1987), capucin puis évêque en Afrique ;
 Otto Messmer (1892-1983), animateur et auteur américain de dessins animés ;
 Pierre Messmer (1916-2007), personnalité politique française, premier ministre ;
 Nikolaus Messmer (1954-2016), prêtre jésuite russo-allemand, administrateur apostolique du Kirghizistan ;
 Magali Messmer (1972-), triathlète suisse.

Pseudonyme 

 Messmer (1971-), fascinateur et hypnotiseur québécois.

Institutions 
 Kunsthalle Messmer, musée d'art à Riegel am Kaiserstuhl dans le Bade-Wurtemberg, en Allemagne.

Patronyme allemand